Refugee (rifugiato in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Refugee  – film del 2000 diretto da J. P. Dutta

Musica 
 Refugee  – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Refugee  – album dei Refugee del 1974
 Refugee  – singolo di Tom Petty & the Heartbreakers del 1980, dall'album Damn the Torpedoes
 Refugee  – album dei Bad4Good del 1992